Мошанец — топоним:

 Мошанец — село в Кельменецком районе Черновицкой области Украины
 Мошанец — бывшее село в Рогнединском районе Брянской области России